Palacios de Goda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Palacios de Goda (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Palacios de Goda (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar